La Bosse, commune française du Doubs ;
 La Bosse, commune française de la Sarthe ;
 La Bosse, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Vievy-le-Rayé ;
 La Bosse, hameau de la commune suisse du Bémont.

Voir aussi 
 La Bosse-de-Bretagne, commune française d'Ille-et-Vilaine
 
 La Bosse (The Hump en anglais) pont aérien Allié pendant la Seconde Guerre mondiale